Oleksandr Tkačenko – pugile sovietico
 Oleksandr Mykolajovyč Tkačenko (n. 1947) – calciatore sovietico
 Oleksandr Ihorovyč Tkačenko (n. 1993) – calciatore ucraino
 Oleksandr Tkačenko – giornalista, dirigente d'azienda e politico ucraino